ANR steht für:
 Active Noise Reduction, Auslöschen von Lärm mittels destruktiver Interferenz; siehe: Antischall
 ANR – Music and More, Punkrock-Label
 ANR (Radio), ein dänischer Radiosender in Aalborg
 Absolute Neighborhood Retract, deutsch Absoluter Umgebungsretrakt, Begriff aus der Mathematik
 Adult Nursing Relationship, Stillbeziehung zwischen Erwachsenen; siehe Erotische Laktation
 Aeronautica Nazionale Repubblicana, Luftstreitkräfte der Italienischen Sozialrepublik (1943–1945)
 Agence nationale de renseignements, Geheimdienst der Demokratischen Republik Kongo
 Agence nationale de la recherche, französischer Drittmittelgeber für Forschungsprojekte
 Agentura da Novitads Rumantscha, ehemalige rätoromanische Nachrichtenagentur in der Schweiz
 Aktion Neue Rechte (Deutschland), rechtsextreme Abspaltung von der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (1972–1974)
 Aktion Neue Rechte (Österreich), rechtsradikale Gruppe in Österreich (1970er–80er)
 Ancient Near Eastern (ancestry), Populationsgenetische Herkunftsgruppe des Nahen Ostens
 Alemannischer Narrenring, Vereinigung von Narrenzünften der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht
 Flughafen Antwerpen, als IATA-Code
 Application Not Responding, typische Abkürzung in der Software-Entwicklung
 Artikel-Namensraum, ein Namensraum der Wikipedia, siehe Hilfe:Namensräume
 Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado, abgekürzt ANR-PC, eine Partei in Paraguay
 Yanair und deren ICAO-Code, eine ukrainische Fluggesellschaft

anr steht für:
 Andh (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen

Abkürzung